Jāyezān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jāyezān-e Kohneh, ort, Khuzestan, 
 Jāyezān (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar